

Luoghi
Menin – denominazione in lingua francese del comune belga di Menen, Fiandre Occidentali. 
Měnín – comune della Repubblica Ceca in Moravia Meridionale. 
 Menin – frazione del comune di Cesiomaggiore, provincia di Belluno.

Persone 
 Lodovico Menin – abate e accademico italiano.
 Rubens Menin –  imprenditore brasiliano.